Rotstock kan syfta på: 

 Rotstock – en underjordisk stamdel, se jordstam
 Rotstock – en växt vars rot används som underlag för ympning
 Rotstock (bergstopp i Schweiz, Valais), en bergstopp i Schweiz